id. Lomnici Zoltán (1954) jogász, a Legfelsőbb Bíróság volt elnöke
 ifj. Lomnici Zoltán (1980) jogász, az előbbi fia, a Civil Összefogás Fórum nevű szervezet egyik vezetője